dos Anjos è un cognome diffuso nei paesi di lingua portoghese; letteralmente può essere tradotto come "De Angeli".

Può riferirsi a:
  Augusto dos Anjos – poeta brasiliano
  "Cássio" dos Anjos – calciatore brasiliano
  Fernando Henrique dos Anjos – calciatore brasiliano
  Hélio dos Anjos – allenatore di calcio brasiliano
  "Juninho" dos Anjos – calciatore brasiliano
  "Leal" dos Anjos – calciatore saotomense
  "Marcos" dos Anjos – calciatore brasiliano
  Rafael dos Anjos – atleta di MMA brasiliano
  "Vini Dantas" dos Anjos – calciatore brasiliano